Wardville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wardville (Louisiana)
 Wardville (North Carolina)
 Wardville (Oklahoma)
 Wardville (Pennsylvania)